Az 1960. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 30 km-es versenyszámát február 19-én rendezték a McKinney Creek Stadionban, Tahomában. Az aranyérmet a svéd Sixten Jernberg nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F30